An Innocent Thief – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Captain Kettle Films
An Innocent Thief – cortometraggio del 1915 diretto da Charles M. Seay